

События 
 579—590 — Папа Пелагий II.
 579—585/6 — Григорий — папский апокрисиарий в Константинополе.
 Авары потребовали от Тиберия Сирмий в Паннонии, но тот отказал. Баян I осадил город.
 Полководец Маврикий вступил в Персию и сильно разорил оба берега Тигра.
 Если верить византийским летописям, с этого года славяне, по приказанию аварского кагана, совершают ежегодные и систематические вторжения в Македонию и Фракию, строят для авар суда на Дунае и оседают на Балканском полуострове на постоянное жительство.
 Экспедиция византийских войск во Фракию.
 579—590 — Царь Ирана Хормизд IV.
 579—631 — Король Силлы Чинпхён-ван.

Скончались 
 Хосров I Ануширван
 Бенедикт I (папа римский)

См. также